European Film Awards 1999 — премия Европейской киноакадемии ().

Лауреаты и номинанты Премии Европейской киноакадемии 1999

Лучший фильм 
  Всё о моей матери, режиссёр Педро Альмодовар
  Покажи мне любовь, режиссёр Лукас Мудиссон
  Последняя песнь Мифуне, режиссёр Сёрен Краг-Якобсен
  Молох, режиссёр Александр Сокуров
  Ноттинг-Хилл, режиссёр Роджер Мишелл
  Розетта, режиссёр Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн
  Вкус солнечного света, режиссёр Иштван Сабо
  Зона военных действий, режиссёр Тим Рот

Лучшая мужская роль 
 Рэйф Файнс — Вкус солнечного света
 Руперт Эверетт — Идеальный муж
 Андерс Бертельсен — Последняя песнь Мифуне
 Гёц Георге — Высшая правда
 Рэй Уинстон — Зона военных действий
 Филипп Торретон — Это начинается сегодня

Лучшая женская роль 
 Сесилия Рот — Всё о моей матери
 Ибен Хьейле — Последняя песнь Мифуне
 Пенелопа Крус — Девушка твоей мечты
 Эмили Декьенн — Розетта
 Натали Бэй — Порнографическая связь

Европейское открытие года 
 Тим Рот — Зона военных действий

Лучшая работа сценариста 
 Иштван Сабо и Израэль Хоровиц — Вкус солнечного света
 Аюб Кхан-Дин — Восток есть Восток
 Саша Гедеон — Возвращение идиота
 Annalherbe — Kleinun

Лучшая операторская работа 
 Лайош Кольтаи — Легенда о пианисте
 Яцек Петрицкий — Путешествие к Солнцу
 Ив Кап — Человечность
 Алексей Федоров — Молох

Лучший документальный фильм 
жюри: Дайан Вейерманн (Soros Documentary Fund, Нью-Йорк), Стефен Ярл и Ежи Сладковски

 Клуб Буена Виста, режиссёр Вим Вендерс
 La chaconne d’Auschwitz, режиссёр Мишель Дерон
 La commission de la vérité, режиссёр Андре ван Ин
 Господин Цвиллинг и Фрау Цукерманн, режиссёр Фолькер Кепп
 Мой лучший враг – Клаус Кински, режиссёр Вернер Херцог
 Мобуту, король Заира, режиссёр Тьерри Мишель
 Припять, режиссёр Николаус Гейрхальтер

Лучший документальный фильм — особое упоминание 
  Мобуту, король Заира, режиссёр Тьерри Мишель

Лучший короткометражный фильм 
I Фестиваль короткометражных фильмов Клермон-Ферран (Франция), Оберхаузен (Германия) и Тампере (Финляндия) принимали участие в выборе номинантов

 Benvenuto a San Salvario
 La différence
 Senhor Jerónimo
 Vacancy
 Wanted

Приз Screen International Award 
  Простая история, режиссёр Дэвид Линч
  Красота по-американски, режиссёр Сэм Мендес
  Парни не плачут, режиссёр Кимберли Пирс
 / Кубок, режиссёр Хьенце Норбу
  Ни на одного меньше, режиссёр Чжан Имоу

Приз за выдающиеся достижения в мировом кино 
 Антонио Бандерас — Женщина без правил
 Роман Полански — Девятые врата

Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) 
  Истина в вине, режиссёр Отар Иоселиани

За творчество в целом 
  Эннио Морриконе

Приз зрительских симпатий

Лучший актер 
 Шон Коннери — Западня

Лучшая актриса 
 Кэтрин Зета-Джонс — Западня

Лучший режиссёр 
 Педро Альмодовар — Всё о моей матери

Ссылки 
 сайт Европейской Киноакадемии 
 сайт Европейской Кинопремии 
 Европейская киноакадемия 1999 на сайте Kinopoisk.Ru 

European Film Awards
События 4 декабря
Декабрь 1999 года
1999 год в Германии
Кинопремии 1999 года